Список рок-хитов № 1 2009 года по версии Billboard включает самые популярные песни в стиле рок на основе данных рок хит-парада Modern Rock Tracks (с конца 2009 именуемый Alternative Songs) за 2009 год.

Список синглов #1

Примечания

См. также 
 2009 год в музыке
 Список рок-хитов №1 2009 года (Великобритания)

Чарты Billboard 2009 года
Списки рок-хитов Billboard
Списки хитов № 1 в США 2009 года
Рок-чарты